Demòcrates per Liechtenstein, partit polític de Liechtenstein
 Lliga jamaicana de futbol (del seu nom en anglès Digicel Premier League), màxima categoria de la competició de futbol a Jamaica
 Driver: Parallel Lines, quart llançament de la saga de videojocs Driver
 Líder del projecte Debian (del seu nom en anglès Debian Project Leader), rol definit per a encapçalar el projecte Debian de programari lliure
 Dolby Pro Logic, tecnologia per a descodificar pistes de so en Dolby Surround
 Datamax Printer Language, llenguatge de descripció de pàgines per a impressora
 Delphi Package Library, biblioteca informàtica de codi Delphi desenvolupada per Borland
 Descriptor privilege level, nivell d'accés d'un determinat anell en el mode protegit d'una CPU x86
 Detonador de període llarg, detonador que actua amb un retard de l'ordre de segons
 Camafeu DPL (de l'acrònim en anglès Deep Proof-Like), camafeu de fort efecte mirall en monedes en circulació